LaSalle steht für:
 Jones Lang LaSalle, englisches Immobilien-Investment- und -Beratungsunternehmen
 LaSalle Bank in Chicago
 LaSalle String Quartet
 LaSalle-College
 LaSalle (Automarke), von 1927 bis 1940 geführte Marke des Automobilkonzerns General Motors
 LaSalle (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal

LaSalle ist der Name folgender Orte und Verwaltungsgebiete:
 LaSalle (Illinois)
 LaSalle (Ontario)
 LaSalle (Montreal), ein Arrondissement von Montreal
 LaSalle County

LaSalle ist der Familienname folgender Personen:
 Denise LaSalle (1939–2018), US-amerikanische Sängerin
 Joseph P. LaSalle (1916–1983), US-amerikanischer Mathematiker
 Richard LaSalle (1918–2015), US-amerikanischer Filmkomponist
 Ron LaSalle, US-amerikanischer Rockmusiker
 Sin LaSalle, Produzent

Siehe auch:

 Lasalle (Begriffsklärung)
 La Salle
 Lassalle
 Lassale
 Lassales